Minerve é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Hérault. Estende-se por uma área de 27,89 km². 

Pertence à rede das As mais belas aldeias de França.

Demografia

Comunas de Hérault